SS Republic puede hacer referencia a:

 El SS Republic, fue un buque de paletas de la Armada de los Estados Unidos, se tornó de agua en medio de un huracán.
 El SS Republic (1871), fue un crucero transoceánico de la Armada Real Británica.
El USS Republic (AP-33), fue un barco de transporte de tropas
El RMS Republic (1903), fue un barco naufragio

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos